

Altro 
 4107 Rufino – asteroide
 Rufino – comune dell'Argentina
Rufino – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Publio Cornelio Rufino – console 290 a.C.
 Publio Cornelio Rufino – console 277 a.C.
 Rufino – poeta greco del quale restano epigrammi contenuti nell'Antologia Palatina
 Rufino – governatore della Britannia nel III secolo
 Statio Rufino – praefectus urbi di Roma nel 308-9
 Aradio Rufino – console romano del 311
 Gaio Vettio Cossinio Rufino – console romano del 316
 Vulcacio Rufino (m. 368) – prefetto del pretorio e console sotto l'imperatore Costanzo II;
 Aradio Rufino – praefectus urbi di Roma nel 376
 Flavio Rufino (m. 395) – prefetto del pretorio sotto gli imperatori romani Teodosio I e Arcadio;
 Rufino (412-413) – prefetto del pretorio
 Tirannio Rufino (345-411) – teologo e storico cristiano
 Rufino (502-532) – magister militum degli imperatori Anastasio I, Giustino I e Giustiniano I
 Rufino (m. 423) – vescovo siriano di Capua, venerato come santo

Pagine correlate 
 San Rufino